Le samedi est le jour de la semaine situé après le vendredi et avant le dimanche.
Le Samedi était un journal hebdomadaire canadien, à la fin du .
 Samedi est un roman britannique de Ian McEwan sorti en 2005.
 Samedi est un court-métrage réalisé par Emmanuel Finkiel en 2000.

Notes et références